Андре́й Бочаро́в:

 Бочаров, Андрей Иванович (род. 1969) — Герой Российской Федерации, губернатор Волгоградской области.
 Бочаров, Андрей Николаевич (род. 1966) — российский телеведущий, актёр и юморист, телережиссёр, продюсер, шоумен.